Anton Praetorius (1560-1613), pastor protestant, que s'oposà a la persecució de bruixes i en contra de la tortura.
 Michael Praetorius (c.1571-1621), compositor, teòric de música, i organista. Va ser el més famós.
 Christoph Praetorius (mort 1609), compositor, i oncle de Michael Praetorius 
 Hieronymus Praetorius (1560-1629), compositor i organista. No té parentesc amb Michael Praetorius 
 Jacob Praetorius el Vell (c.1530-1586), compositor i organista, pare de Hieronymus Praetorius 
 Jacob Praetorius (el jove) (1586-1651), compositor, organista i professor. Era el fill de Hieronymus Praetorius